Кари́н или Ка́рин может означать:

Персоналии 
 Марк Аврелий Карин — римский император в 283—285 годах.
 Карин, Александр Григорьевич (ум. 1769) — русский писатель, поэт и переводчик.
 Карин, Константин (род. 1973) — эстонский футболист.
 Карин, Ерлан Тынымбайулы (род. 1976) — казахстанский политический и общественный деятель, политолог.
 Карин, Семён Антонович (1733—1797) — русский архитектор. 
 Карин, Сергей Тарасович (1898—1985) — деятель советских спецслужб, полковник госбезопасности.

Двойные фамилии 
 Даниленко-Карин, Сергей Тарасович (1898—1985) — украинский советский разведчик, сотрудник ОГПУ — НКВД — НКГБ, писатель.

Топонимика и астрономия 
 (832) Карин — астероид, открытый в 1916 году.
 Карин — область Великой Армении.
 Карин — село в Армении.
 Карин — армянское названия города Эрзерум.
 Карин — национальный округ в Мьянме, см. Карен.

Прочее 
 Карин А — название грузового судна с оружием, которое было захвачено спецподразделением израильских ВМС 3-4 января 2002 года.
 Карин — персонаж ранней редакции повести А. М. Волкова «Тайна заброшенного замка».
 Karin — японская манга.